Municipio de Yellow Creek puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Yellow Creek (Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Graham.
 Municipio de Yellow Creek (condado de Chariton, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Chariton.
 Municipio de Yellow Creek (condado de Linn, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Linn.
 Municipio de Yellow Creek (Ohio), un municipio ubicado en el condado de Columbiana.